

Hydronymes 

Deux rivières du bassin rhénan portent ce nom :
 la Thur (Suisse) a donné son nom au canton de Thurgovie
 la Thur (France) est sous-affluent du Rhin par l'Ill

Toponyme 
 Willer-sur-Thur est une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.